En France : 99 personnes portent le nom de famille Colonieu. Il est le 91  le plus porté en France.

Colonieu peut désigner :

 Alice Colonieu, céramiste, sculptrice et peintre française
 Sauveur Colonieu, politicien français
 Victor Colonieu, général français (1826-1902) dont une rue de Rueil-Malmaison porte le nom. Il est connu pour avoir tracé la ligne de chemin de fer transsaharien.
 Joseph Colonieu, maire de Courthézon de 1894 à 1901.
 Albert Colonieu, une école maternelle à Courthézon
 Une caserne militaire à Mostaganem.

Références 

Homonymie de patronyme